ICAO flytype betegnelse () er en én-, to-, tre- eller fire tegn lang alfanumerisk kode, der entydigt betegner enhver flytype (og nogle undertyper). Koderne defineres af den Internationale organisation for civil lufttrafik (ICAO), og som udgives i ICAO Document 8643 Aircraft Type Designators.

ICAO-koder benyttes af Air Trafic Controls (ATC)er og af flyselskaber i forbindelse med flyplanlægning. Det er ikke de samme koder der benyttes af International Air Transport Association (IATA), som den almindelige offentlighed støder på i forbindelse med flyplaner og anden information omkring ankomst- og afgangstider.

Koderne 
Nedenstående tabel er et uddrag af den fulde ICAO-liste, med tilhørende IATA koder hvor de findes.

Kilder 

Luftfart